AGV Condor, een motorfietsmerk
 AGV (helmenfabriek), een fabrikant van helmen
 Automotrice à grande vitesse, een type hogesnelheidstrein
 Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, een Duitse consumentenorganisatie, medeoprichter van BEUC
 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, een bestuurslichaam in Nederland
 Achmea Gepensioneerden Vereniging, zie Achmea
 Automatisch geleid voertuig (automated guided vehicle), mobiele robot gebruikt in fabrieken en magazijnen
 Station Abergavenny, een treinstation in Wales met stationscode AGV
 Amsterdams Goederenvervoer, een voorloper van transportbedrijf A.R.M.
 Alkmaarse groenteveiling, een voormalige veiling bij Alkmaar
Aardappelen-groenten-vlees, het meest gegeten Hollandse combinatiegerecht

Zie ook 
 AVG (doorverwijspagina)
 Lijst van afkortingen in het Nederlands